USS Wasp — кораблі ВМС США, названі на честь штату Небраска.

 USS Wasp (1775) — шхуна, придбана флотом у 1775 році. Загинула від вибуху пороху у 1777 році.
 USS Wasp (1807) — шлюп, збудований у 1807 році. Захоплений британцями у 1812 році під час англо-американської війни (1812—1815)
 USS Wasp (1810) — шхуна, придбана флотом у 1812 році. На службі до 1814 року, після чого була продана.
 USS Wasp (1813) — шлюп, придбаний флотом у 1813 році. У 1814 році повернутий власникам.
 USS Wasp (1814) — шлюп, збудований у 1814 році. Того ж року загинув під час шторму.
 USS Wasp (1865) — колісний пароплав «Emma Henry», захоплений військами Півночі під час громадянської війни в США. Проданий у 1876 році.
 USS Wasp (1893) — яхта «Columbia», придбана флотом у 1898 році. На службі до 1921 року, після чого була продана.
 USS Wasp (SP-1159) — моторний човен, який формально не був включений до складу флоту. Придбаний у 1917 році, але того ж року повернутий власникам.
 USS Wasp (CV-7) — авіаносець, збудований у 1940 році. Потоплений японським підводним човном I-19 15 вересня 1942 під час битви за Гуадалканал
 USS Wasp (CV-18) — авіаносець типу «Ессекс». На службі протягом 1943-1966 років, після чого зданий на злам.
 USS Wasp (LHD-1) — універсальний десантний корабель однойменного типу. Збудований у 1989 році. Станом на 2022 рік перебуває у строю.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни